Владимир Михайлович Якубов (1879 — ?) — деятель российских спецслужб, полковник ОКЖ. Руководитель Пермского (1909—1912) и Туркестанского (1912—1916) охранных отделений. В период Первой мировой войны руководил контрразведкой Западного фронта (1916—1917). В период Гражданской войны руководил разведкой Русской армии П. Н. Врангеля (1919—1922).

Биография 
В службу вступил в 1898 году после окончания Петровского Полтавского кадетского корпуса, произведён в  фельдфебели. 

В 1899 году после окончания   и 3-го военного Александровского училища по 1-му разряду, произведён в подпоручики и был определён в Кексгольмский лейб-гвардии полк. В 1901 году произведён в поручики.

В 1905 году был  произведён в штабс-ротмистры и переведен в Отдельный корпус жандармов с назначением  помощником начальника  Ковенского  ГЖУ. В 1906 году произведён в ротмистры. С 1907 года прикомандирован к Пермскому губернскому жандармскому управлению. Будучи начальником Пермского охранного отделения проявил себя в борьбе с лесными братьями – лбовцами и давыдовцами. В 1909 году «за отличие» произведён в подполковники, помощник начальника Отделения по охране общественной безопасности и порядка в городе Варшава. 

С 1909 года начальник Пермского Отделения по охране общественной безопасности и порядка. С 1912 года начальник Туркестанского Отделения по охране общественной безопасности и порядка.
В  1916 году произведён в полковники с назначением начальником Контрразведывательного отделения Западного фронта.

С 1919 года начальник Разведывательного отделения штаба главнокомандующего Русской армии П. Н. Врангеля.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сизых, Владимир Ивановична сайте История Полтавы

Полковники (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Чины Отдельного корпуса жандармов
Контрразведка
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Офицеры Кексгольмского лейб-гвардии полка